Falkenhagen può riferirsi a:
 Falkenhagen (Mark) – comune tedesco
 Falkenhagen – frazione della città tedesca di Falkensee
 Falkenhagen – frazione della città tedesca di Pritzwalk
 Falkenhagen – località del comune tedesco di Nordwestuckermark